Voay — вымерший в голоцене род настоящих крокодилов, известный по ископаемых остаткам, найденным на Мадагаскаре. Единственный вид рода — Voay robustus. Самые поздние ископаемые находки вида Voay robustus датируются возрастом 1300 - 1400 лет назад, уже после заселения Мадагаскара человеком.

Описание 
Voay robustus имел длину до 4 м и массу до 170 кг. Это говорит о том, что данный вид был одним из крупнейших хищников Мадагаскара за всю историю и, возможно, в экологическом плане конкурировал с более мелким малагасийским нильским крокодилом, сохранившимся в небольшом числе до нашего времени.

Систематика 
В 1872 году, когда вид Voay robustus был впервые описан, его поместили в состав современного рода Crocodylus, и некоторые учёные даже считали его конспецифичным нильскому крокодилу Crocodylus niloticus.
Однако впоследствии оказалось, что он имеет гораздо больше общих морфологических признаков с родом Osteolaemus, даже более, чем с Crocodylus. Это и заставило выделить его в 2007 году в отдельный род.

Э. Хеккала и соавторы (2021) провели молекулярно-генетический анализ с использованием  данных, который показал, что Voay относится к сестринской группе рода Crocodylus. Как предположили исследователи, внешнее сходство Voay с Osteolaemus является следствием конвергентной эволюцией. Результатам анализа соответствует кладограмма, приведённая ниже.

Примечания

См. также 
 Crocodylus anthropophagus

Литература 
 Bickelmann, C. and Klein, N. (2009). The late Pleistocene horned crocodile Voay robustus (Grandidier & Vaillant, 1872) from Madagascar in the Museum für Naturkunde Berlin. Fossil Record 21(1):13-21.

Вымершие крокодилы
Монотипические роды архозавров
Фоссилии, описанные в 2007 году
Ископаемая фауна Мадагаскара
Фауна неогена
Фауна четвертичного периода